Rosenturm steht für
Rosenturm (Eberbach)
Rosenturm (Kronach)
Rosenturm (München)